Alexander Gaeta ist der Name folgender Personen:

* Alexander Gaeta (Filmschaffender), US-amerikanischer Filmschaffender 
 Alexander L. Gaeta (* 1961), US-amerikanischer Physiker